Funes (Colômbia) — município
Funes (Espanha) — município de Navarra
Funes (Itália) — comuna na província de Bolzano, Tirol Meridional
Funes el memorioso — conto de Jorge Luis Borges

Desambiguações de topônimos